Schneck ist

 der Name eines Berges in den Allgäuer Alpen, siehe Schneck (Allgäuer Alpen) ()
 der Name des Maskottchens des Themenbereichs Mystery im Phantasialand, siehe Phantasialand#Themenbereiche
 der Name einer Brücke (Der Schneck) über die Bundesstraße 31 bei Hinterzarten

Schneck ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Gustav Schneck (1883–1971), deutscher Architekt
 Anemone Schneck-Steidl (1934–2020), deutsche Keramikerin und Textilgestalterin
 Ekkehard Schneck (* 1934), deutscher Kirchenmusiker

 Klaus Schneck (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Marcus Schneck (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Max Schneck (1861–?), deutscher Architekt
 Nico Schneck (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Ottmar Schneck (* 1960), deutscher Professor für Betriebswirtschaftslehre

Siehe auch:
 Schnegg
 Schnek
 Schnecke